NGC 7253A
NGC 7253B